H2O puede referirse a:
 H2O, molécula de la sustancia química cuyo estado líquido es comúnmente llamado agua.
 H2O, una serie juvenil australiana protagonizada por tres chicas que se convierten en sirenas.
 H2O, una banda estadounidense.
 H2O, un álbum de Hall & Oates.
 H2O, bebida de aguas saborizadas fabricada en Argentina por la marca 7up de PepsiCo.
 H2O Condominios, un edificio de la Ciudad de México.